Fårsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Fårsjön, sjö i Hylte kommun,  (11,5 ha)
Fårsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (5,32 ha)
Fårsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,

Se även
Fårsjö, sjö i Raseborg, Nyland, Finland,  (75,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn